Stati Uniti d'America
 Highland Beach – città della Contea di Palm Beach, Florida
 Highland Beach – città della Contea di Anne Arundel, Maryland